СЕХА лига 2016/17. је 6. сезона регионалне рукометне лиге. Због спонзорског уговора са Гаспромом се званично назива Гаспром Јужни ток лига. У односу на претходну сезону на списку учесника дошло је до следећих промена:
 Места српских клубова заузели су представници Словеније, тако да се ове сезоне у лиги по први пут такмиче Горење из Велења и Цеље ПЛ.
 Представник Босне и Херцеговине ове сезоне је ХРК Извиђач КО из Љубушког.
 После једногодишње паузе у лиги се поново такмичи Металург из Скопља.

Учесници у сезони 2016/17.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Завршни турнир четворице (Фајнал-фор) 
Завршни турнир четворице у сезони 2016/17. одржан је од 7. до 9. априла 2017. године у Универзалном спортском комплексу Викторија у Бресту.

Полуфинале

За треће место

Финале

Спољашње везе 
 Званични сајт лиге

С
Рукомет у 2016.
Рукомет у 2017.